Gemeente in Slovenië:
Škocjan (gemeente)

Plaatsen in Slovenië
Škocjan (Divača)
Škocjan (Domžale)
Škocjan (Grosuplje)
Škocjan (Koper)
Škocjan (Škocjan)